Miejscowości w USA:
 Hanson – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Hopkins
 Hanson – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hanson – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
Gminy w USA:
 Hanson (ang. Hanson Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Hanson (ang. Hanson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom
 Hanson (ang. Hanson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hanson
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hanson (ang. Hanson County) – w stanie Dakota Południowa
Inne:
 Hanson – amerykańska grupa muzyczna: (Isaac Hanson, Taylor Hanson, Zac Hanson)